Fosbury peut faire référence à :
 , un village du Wiltshire, en Angleterre,
 , un camp de l'âge du fer au Wiltshire, Angleterre,
 Fosbury-flop, un type de saut en hauteur, popularisé par Dick Fosbury.

Personnalités 
 Dick Fosbury (1947-2023), athlète américain ;
  (1948-), astronome britannique.